Brühl névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
Brühl, település Németországban, Baden-Württenbergben
Brühl, település Németországban, Észak-Rajna-Vesztfáliában
Személyek
Heidi Brühl, (1942–1991) német színésznő
Daniel Brühl, (1978) német színész